

Naissances 
 Ormond Stone (mort le ), astronome, mathématicien et professeur américain
 Petrus Jacobus Franciscus Vermeulen (mort le ), homme politique néerlandais

Décès 
 Pierre-Marie Taillepied de Bondy  (né le ), homme politique français

Voir aussi 
 11 janvier
 janvier 1847